Cerdón puede referirse a:

Cerdón: Gnóstico del siglo II.
Cerdón de Alejandría: cuarto obispo de Alejandría del año 96 al 106.
Cerdón: Término despectivo con que en Roma se designaba a los individuos de baja condición y a los esclavos, añadiendo a este nombre el de un oficio, indicando con ello que eran malos obreros.